Domenico Annibali – contraltista italiano
 Lucia Annibali – politica italiana
 María Elena Anníbali – scrittrice e docente argentina 
 Maria Laura Annibali – attivista italiana